Пятнадцатая поправка к Конституции США (1870)

См. также